«Аи́да» () — цветной художественный кинофильм-опера режиссёра Клементе Фракасси, поставленный в 1953 году, экранизация одноимённой оперы Джузеппе Верди. Заглавную сольную вокальную партию исполняет Рената Тебальди.

Сюжет 
Кинофильм-опера является экранизацией оперы «Аида» Джузеппе Верди, написанной на либретто Антонио Гисланцони по сценарию египтолога О. Ф. Мариетта.
 
Изложение сюжета см. в статье «Аида».

Музыка в фильме сокращена, а для введённой сцены боя египтян с эфиопами, отсутствующей в опере, использована музыка из третьего акта.

В 1987 году фильм был показан на 40-м Каннском кинофестивале во внеконкурсной программе.

В ролях

Солисты в танцевальных номерах 
 Альба Арнова
 Иветт Шовире
 Леонид Мясин
 Виктор Феррари
 Чиро Ди Пардо
 Балетная труппа Римского оперного театра
 Хореография

Музыканты 
 Национальный симфонический оркестр Итальянского радио
 Дирижёр — Джузеппе Морелли
 Подготовка музыки Джузеппе Верди для фильма — Ренцо Росселлини

Съёмочная группа 
 Режиссёр: Клементе Фракасси
 Продюсеры: Грегор Рабинович, Федерико Тети
 Сценаристы: Карло Кастелли (в титрах не указан), Анна Гобби (в титрах не указана), Джорджио Сальвиуччи (в титрах не указан), Клементе Фракасси по либретто оперы Антонио Гисланцони
 Композитор: Джузеппе Верди
 Оператор: Пьеро Порталупи, Паскуалино Де Сантис (помощник оператора)
 Художники: Флавио Могерини (художник-постановщик), Мария Де Маттеи (художник по костюмам)
 Монтажёр: Марио Бонотти

Релиз

Премьеры 
  — 23 октября 1953 года
  — 8 октября 1954 года
  — 21 января 1955 года
  — 1956 год
  — 24 мая 1956 года
  — июнь 1956 года
  — 13 сентября 1956 года
  — 1957 год: 20 февраля в Мадриде, 22 февраля в Барселоне
  — 26 марта 1957 года
  — 10 февраля 1958 года
  — 19 декабря 1984 года

Примечания

Ссылки 
 
 Фильм-опера «Аида» (1953) на CITWF

Экранизации опер Джузеппе Верди
Фильмы-оперы Италии
Египет в культуре и искусстве
Фильмы о Древнем Египте